Чемпіонат Уельсу з футболу 2012—2013 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном всьоме став Нью-Сейнтс.

Клуби

Перший раунд

Підсумкова таблиця 

 
  

 

Примітки: 
1. З клубу «Коннаг'с Куей Номандс» було знято 1 очко за участь у матчі незаявленого гравця.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

  
 

Примітки: 
1. Клуб Престатін Таун взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як фіналіст Кубку Уельсу 2012—2013.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 2013—2014

Перший раунд

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 травня 2013

|}

Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 травня 2013

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 травня 2013

|}

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2012—2013
Уельс
Уельс